Antigüedad kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Antigüedad (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Antigüedad (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar